В парному розряді жіночого тенісного турніру Belgian Open 2002, що проходив у рамках Туру WTA 2002, Барбара Шварц і Ясмін Вер виграли титул, у фіналі перемігши пару Татьяна Гарбін і Аранча Санчес Вікаріо 6–1, 6–2.

Сіяні пари 

 Вірхінія Руано /  Магі Серна (півфінал)
 Елс Калленс /  Барбара Шетт (півфінал)

 Татьяна Гарбін /  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
 Марта Марреро /  Тетяна Пучек (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Belgian Open (теніс)